Крај може да се односи на:

 Крај, завршетак, супротно од почетка
 Крај, поред, покрај
 Крај, област, просторна цјелина
 Родни крај, завичај
 Крај (ТВ Серија)
 Крај (кратки филм)

или

 Крај (Требиње), насеље у општини Требиње, Република Српска, БиХ
 Крај (Пашман), насеље у општини Пашман, Република Хрватска
 Крај (Дицмо), насеље и седиште општине Дицмо, Република Хрватска
 Крај (Мошћеничка Драга), насеље у општини Мошћеничка Драга, Република Хрватска
 Крај (Удине), Италија